Кампертоньо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 240 человек (2008 г.), плотность населения составляет 7 чел./км². Занимает площадь 34 км². Почтовый индекс — 13023. Телефонный код — 0163.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Демография

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.campertogno.vc.it

Ссылки 
 http://www.comune.campertogno.vc.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/